Ньегован () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ньегован, Максимилиан (1858—1930) — австро-венгерский флотоводец, командующий Императорского и Королевского Военно-морского Флота Австро-Венгрии в 1917—1918 годах.
 Ньегован, Селена (род. 1992) — канадская кёрлингистка.